Borčić ist der Familienname folgender Personen:
 Lovro Borčić (1845–1911), Abgeordneter zum Dalmatinischen Landtag und zum Österreichischen Abgeordnetenhaus
 Bogdan Borčić (1926–2014), slowenischer Maler und Grafiker